Чавчанидзе () — грузинская фамилия.

Известные носители 
 Чавчанидзе, Владимир Валерьянович (1920—2010) — грузинский физик, математик и кибернетик, академик Академии наук Грузинской ССР (1974), доктор физико-математических наук (1964), профессор (1967).
 Чавчанидзе, Иван Фёдорович (1886—1946) — грузинский политик, член Учредительного собрания Грузии.
 Чавчанидзе, Джульетта Леоновна (род. 1937) — российский литературовед-германист. Доктор филологических наук.